Gellért Hugó (1892–1985) festőművész
 Gellért Hugó (1889–1937) műfordító